Октябрьской фабрики — посёлок сельского типа в Ивановском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (). С Истрой посёлок связан автобусным сообщением (автобус № 27. Истра — Манихино — Лукино).

Находится на правом берегу реки Истры примерно в 8 км на юго-восток от райцентра Истры, высота над уровнем моря 141 м. Ближайшие населённые пункты — Ивановское практически вплотную на западе и Обновлённый Труд на другом берегу реки.

В посёлке располагалась Октябрьская тонкосуконная фабрика.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
  ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
 Сельское поселение Ивановское
 Октябрьской фабрики (поселок) на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра